AJS steht für: 
 American Journal of Sociology
 den Flughafen von Abreojos in Mexiko nach dem IATA-Flughafencode
 Aktion Jugendschutz 
in Sachsen bzw. Baden-Württemberg
in Nordrhein-Westfalen, siehe Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Nordrhein-Westfalen
 Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Hamburg
 Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, im April 2007 gegründet

A.J.S. steht für:
 Albert John Stevens und dessen Motorradfabrik A.J.S.

Abkürzung